Mitterhausen ist der Ortsname von

 Mitterhausen (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Mitterhausen (Neuötting), Ortsteil der Stadt Neuötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Mitterhausen (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Mittelhausen